Изоморфизм (от  — «равный, одинаковый, подобный» и  — «форма»). Общее определение изоморфизма — наличие сходства у разных сущностей.
Более подробно смотрите в указанных ниже статьях:

 Изоморфизм в программировании
 Изоморфизм в биологии
 Изоморфизм в математике
 Изоморфизм в кристаллах — в физике, минералогии, химии явление замещения атомов некоторых элементов на другие, структура кристалла при этом сохраняется.